František Kop může být:
 František Kop (právník) (1906–1979) – profesor církevního práva
 František Kop (saxofonista) (* 1959) – český jazzový saxofonista